Fadrus ist der Familienname folgender Personen:
 Viktor Fadrus (1884–1968), österreichischer Pädagoge und Schulreformer
 Viktor Fadrus (Sohn) (1912–2004), österreichischer Pädagoge und Schulreformer